Jugo steht für:
 Scirocco, Südwind, der von der Sahara in Richtung Mittelmeer weht
 frühere umgangssprachliche Bezeichnung für Bürger von Jugoslawien
 Zastava Yugo, auch Jugo, jugoslawisch-serbisches Automodell
 Jugo, Gedicht (1930er Jahre) von Jakub Deml

Jugo ist der Familienname folgender Personen:
 Jenny Jugo (1904–2001), österreichische Schauspielerin

JuGo steht für:
 Jugendgottesdienst

Siehe auch:
 Yugo

Abkürzung